Die 91. UCI-Bahn-Weltmeisterschaften fanden vom 26. bis 30. September 2001 im Antwerpener „Sportpaleis“ statt. Auf dem Programm standen zwölf Disziplinen.

Spektakulär endete der Finallauf im Keirin: Durch ein Manöver des Australiers Jobie Dajka kamen die Fahrer Jens Fiedler, Pavel Buráň und Florian Rousseau zu Fall. Während Ryan Bayley und Laurent Gané unbehindert ins Ziel fuhren, folgte ihnen Fiedler mit dem Rad unter dem Arm zu Fuß und sicherte sich so die Bronzemedaille. Rousseau musste mit einem Beckenbruch ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Zeitplan

Resultate

Sprint

Olympischer Sprint

Einerverfolgung

Mannschaftsverfolgung

Zeitfahren

Punktefahren

Keirin

Madison

Medaillenspiegel

Siehe auch 
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 2001

Quellen 
 Radsport, 2001

Weblinks 
 Tissot Timing

Einzelnachweise 

2001
Radsportveranstaltung 2001
UCI-Bahn-Weltmeisterschaften in Belgien
Radsportwettbewerb in Antwerpen